Contreras puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Collado de Contreras, pequeño municipio español, en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León (España).
 Contreras, localidad y municipio de la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León (España).
 Embalse de Contreras, presa hidráulica de Contreras, situada entre los municipios de Villargordo del Cabriel (provincia de Valencia), y La Pesquera, Mira, Enguídanos, y Minglanilla (provincia de Cuenca), en España.
 Estación Reducción Contreras, estación ferroviaria en la comuna chilena de Traiguén, región de la Araucanía, que es parte del Ramal PUA-Traiguén.
 La Magdalena Contreras, una de las 16 delegaciones del Distrito Federal de México, localizada al sur-poniente.
 Laguna de Contreras, municipio de la provincia de Segovia, España, y también villa de dicho municipio y capital del mismo.

Antroponimia (personas) 
 Alejandro Contreras (1993-), también conocido como Alejandro Andrés Contreras Daza, futbolista chileno.
 Alonso de Contreras (1582-1641), militar, corsario, y escritor español.
 Carlos Contreras Caño (1973-), también conocido como Carlos Alberto Contreras Caño, ciclista colombiano de ruta.
 Carlos Contreras Carranza (1957-), también conocido como Carlos Alberto Contreras Carranza, historiador peruano, investigador y profesor universitario.
 Carlos Contreras Elizondo (1892-1970), arquitecto mexicano, hijo del escultor Jesús F. Contreras.
 Carlos Contreras Elvira (1980-), escritor, poeta, dramaturgo, y articulista español en lengua castellana.
 Carlos Contreras Guillaume (1938-2020), también conocido como Carlos Raúl Contreras Guillaume, futbolista chileno, histórico defensa del club Universidad de Chile.
 Carlos Contreras Labarca (1899-1982), político chileno y abogado, militante del Partido Comunista de Chile.
 Carlos Contreras Zambrano (1995-), también conocido como Carlos Alberto Contreras Zambrano, futbolista chileno.
 Diego de Rojas Contreras (?-1772), también conocido como Diego de Rojas y Contreras, clérigo y político español del siglo XVIII.
Francisco José Contreras (1964-), jurista, catedrático de filosofía y político español.
 Hernando Contreras, aventurero nicaragüense autoproclamado Príncipe de Cuzco.
 Jerónimo de Contreras (c.1505-c.1582), escritor español del siglo XVI.
 Jesús Fructuoso Contreras (1866-1902), también conocido como Jesús Fructuoso Contreras Chávez y como Jesús F. Contreras, escultor mexicano.
 Manuel Contreras (1929-2015), también conocido como Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, militar chileno, general del Ejército de Chile.
 Miguel Ángel Contreras (1968-), poeta y escritor español.
 Orlando Contreras (1930-1994), también conocido como Orlando González Soto, músico cubano.
 Orlando Contreras (1982-), también conocido como Orlando Contreras Collantes, futbolista peruano.
 Orlando Contreras Castro (1937-2015), filólogo, profesor y periodista chileno.
 Pablo Contreras (1978-), también conocido como Pablo Andrés Contreras Fica, futbolista chileno.
 Pedro Contreras (1972-), también conocido como Pedro Contreras González, futbolista español.
 Pedro Moya de Contreras (h.1527-1591), sacerdote español, y sexto virrey de Nueva España.
 Salvador Contreras (1910-1982), también conocido como Salvador Contreras Sánchez, compositor mexicano, miembro del Grupo de los Cuatro.
 Sergio Contreras (1978-), también conocido como Sergio Contreras Rebollo,  cantautor, actor, productor y empresario español.
 Tino Contreras (1924-2021), precursor del movimiento del jazz en México en los años cincuenta, compositor de música popular, jazz y blues.

Títulos Nobiliarios 
 Casa de Contreras, Linaje nobiliario español, originario de la Corona de Castilla, que se remonta al siglo X.

Miscelánea 
 Batalla de Contreras, conflicto bélico librado 19 y 20 de agosto de 1847, en las afueras de la ciudad de México, en Padierna, entre los barrios de San Ángel, Contreras y Tlalpan.
 Viaje de Contreras, «viage» o «qanat» de la ciudad de Madrid, construido en el siglo XVII, entre 1637 y 1645.